Německá fotbalová Bundesliga2008/09 probíhala od 15. srpna 2008 do 23. května 2009. Zúčastnilo se jí 18 týmů a vítězem se stalo mužstvo VfL Wolfsburg.

Účastníci

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 SV Werder Bremen si účast v Evropské lize zajistily díky vítězství v poháru DFB.

Seznam Čechů, kteří hráli v této sezóně v Bundeslize

Nejlepší střelci

Reference

Externí odkazy 
 

Německá fotbalová Bundesliga
Fotbal v roce 2008
Fotbal v roce 2009
Sport v Německu v roce 2008
Sport v Německu v roce 2009